Сан-Мамеде ( — Святой Мамант ) — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Сан-Мамеде — муниципалитет Баталья округа Лейрия.
 Сан-Мамеде — муниципалитет Лиссабон округа Лиссабон.
 Сан-Мамеде — муниципалитет Эвора округа Эвора.

См. также 
 Святой Мамант